« Col de Cou » est un toponyme pléonastique puisque « Cou » dérive du mot « col », indiquant un « passage de montagne », provenant du latin  (« col », « cime »).

Col de Cou peut désigner :
 le col de Cou, un col routier (), entre les communes de Habère-Poche et de Cervens, permettant la liaison entre la vallée Verte et la région de Thonon-les-Bains ;
 le col de Cou, un col pédestre () entre le vallon du Flan et la vallée du Borne sous la montagne de Cou et la roche Parnal ;
 le col de Cou, un col pédestre () entre le vallon de Réchy et le val d'Hérens sous le mont Noble ;
 le col de Cou, un col pédestre () (parfois orthographié col de Coux) à la frontière franco-suisse entre Samoëns et Champéry, très proche du col de Bretolet.

Pour les formes dérivées :
 le col de Couz (), entre Chambéry et Les Échelles (Savoie)
 le col du Cou, un col pédestre (), entre Flaine et Magland (Haute-Savoie)
 le col de Sur Cou (), entre Saint-Laurent et Le Petit-Bornand-les-Glières (Haute-Savoie)

Références